

Titres 

 Illusions perdues (1836-1843), roman français d'Honoré de Balzac ;
  (Lost Illusions) (1843-1865), tableau français de Charles Gleyre ;
 Illusions perdues (Lost Illusions) (1911), film américain d'Edwin S. Porter ;
  (Утраченные иллюзии) (1934), ballet russe de Boris Assafiev ;
 Illusions perdues (That Uncertain Feeling) (1941), film américain d'Ernst Lubitsch ;
 Illusions perdues (1966), feuilleton français de Maurice Cazeneuve, d'après le roman éponyme d'Honoré de Balzac ;
 Illusions perdues (Elveszett illúziók) (1983), film hongrois de Gyula Gazdag ;
  (1993) (Elveszett illúziók), album hongrois de Edda Művek ;
  (Утраченные иллюзии) (2011), ballet russe d'Alexeï Ratmansky ;
 Illusions perdues (2021), film français de Xavier Giannoli, d'après le roman éponyme d'Honoré de Balzac.